Тка́чик (Ploceus) — рід горобцеподібних птахів родини ткачикових (Ploceidae). Представники цього роду мешкають в Азії і Африці.

Таксономія і систематика 
Молекулярно-філогенетичне дослідження родини ткачикових показало, що рід Ploceus є поліфілітичним. Для того, щоб залишити всередені роду всі ті види, що зараз до нього відносять, слід було би також віднести до роду Ткачик всіх представників підродини ткачичних (Ploceinae). Дослідники натомість пропонують розділити підродину на дві групи. До першої групи увійшли би сестринські роди Квелія (Quelea) і Фуді (Foudia), рід Вайдаг (Euplectes), а також п'ять представників роду Ploceus, що мешкають в Азії (P. manyar, P. philippinus, P. benghalensis, P. megarhynchus та, імовірно, P. hypoxanthus). Оскільки типовим видом роду Ткачик є бая (Ploceus philippinus), то ці п'ять видів залишилися би в складі роду Ploceus.

В другій групі базальною є клада, яка включає два мадагаскарські види ткачиків, P. nelicourvi і P. sakalava. Ці два види морфологічно помітно вирізняються з-поміж інших ткачиків, і дослідники пропонують перевести їх до відновленого роду Nelicurvius. Також до другої групи відносяться роди Малімб (Malimbus) і Червоноголовий малімб (Anaplectes), а також решта видів, яких зараз відносять до роду Ткачик (Ploceus). Дослідники пропонують включити їх всіх до роду Малімб (Malimbus). Ці запропоновані зміни також підтверджуються дослідженнями морфології ткачикових. Однак більшість дослідників поки не визнали подібної класифікації.

Види 
Виділяють 65 видів:
 Ткачик золотолобий (Ploceus baglafecht)
 Ткачик камерунський (Ploceus bannermani)
 Ткачик джунглевий (Ploceus batesi)
 Ткачик чорнощокий (Ploceus nigrimentus)
 Ткачик мозамбіцький (Ploceus bertrandi)
 Ткачик тонкодзьобий (Ploceus pelzelni)
 Ткачик габонський (Ploceus subpersonatus)
 Ткачик малий (Ploceus luteolus)
 Ткачик чорногорлий (Ploceus ocularis)
 Ткачик короткокрилий (Ploceus nigricollis)
 Ткачик заїрський (Ploceus alienus)
 Ткачик чорночеревий (Ploceus melanogaster)
 Ткачик іржастощокий (Ploceus capensis)
 Ткачик замбійський (Ploceus temporalis)
 Ткачик золотий (Ploceus subaureus)
 Ткачик шафрановий (Ploceus xanthops)
 Ткачик королівський (Ploceus aurantius)
 Ткачик масковий (Ploceus heuglini)
 Ткачик пальмовий (Ploceus bojeri)
 Ткачик рудоголовий (Ploceus castaneiceps)
 Ткачик принсипійський (Ploceus princeps)
 Ткачик очеретяний (Ploceus castanops)
 Ткачик бурогорлий (Ploceus xanthopterus)
 Ploceus holoxanthus
 Ткачик річковий (Ploceus burnieri)
 Ткачик рудощокий (Ploceus galbula)
 Ткачик озерний (Ploceus taeniopterus)
 Ткачик савановий (Ploceus intermedius)
 Ткачик чорнолобий (Ploceus velatus)
 Ткачик катанганський (Ploceus katangae)
 Ткачик мочарний (Ploceus ruweti)
 Ткачик танзанійський (Ploceus reichardi)
 Ткачик акацієвий (Ploceus vitellinus)
 Ткачик сомалійський (Ploceus spekei)
 Ткачик строкатоспинний (Ploceus spekeoides)
 Ткачик великий (Ploceus cucullatus)
 Ткачик гігантський (Ploceus grandis)
 Ткачик західний (Ploceus nigerrimus)
 Ткачик темний (Ploceus weynsi)
 Ткачик кенійський (Ploceus golandi)
 Ткачик жовтоспинний (Ploceus dichrocephalus)
 Ткачик чорноголовий (Ploceus melanocephalus)
 Ткачик золотоспинний (Ploceus jacksoni)
 Ткачик суданський (Ploceus badius)
 Ткачик каштановий (Ploceus rubiginosus)
 Ткачик золотошиїй (Ploceus aureonucha)
 Ткачик трибарвний (Ploceus tricolor)
 Ткачик чорний (Ploceus albinucha)
 Ткачик мадагаскарський (Ploceus nelicourvi)
 Сакалава (Ploceus sakalava)
 Ткачик золоточеревий (Ploceus hypoxanthus)
 Ткачик товстодзьобий (Ploceus superciliosus)
 Ткачик бенгальський (Ploceus benghalensis)
 Ткачик смугастий (Ploceus manyar)
 Бая (Ploceus philippinus)
 Ткачик великодзьобий (Ploceus megarhynchus)
 Ткачик лісовий (Ploceus bicolor)
 Ткачик нігерійський (Ploceus preussi)
 Ткачик жовтоголовий (Ploceus dorsomaculatus)
 Ткачик малавійський (Ploceus olivaceiceps)
 Ткачик гірський (Ploceus nicolli)
 Ткачик буроголовий (Ploceus insignis)
 Ткачик ангольський (Ploceus angolensis)
 Ткачик сан-томейський (Ploceus sanctithomae)
 Ткачик жовтоногий (Ploceus flavipes)

Етимологія 
Наукова назва роду Ploceus походить від слова  — ткач.

Примітки 

Ткачикові
Роди птахів